Oetker může být:

příjmení
 Arend Oetker (* 1939) – německý podnikatel, syn Ursuly Oetker
 August Oetker (1862–1918) – německý lékárník a podnikatel, zakladatel
 August Oetker (1944) (* 1944) – pravnuk zakladatele
 Brigitte Oetker (roz. Conzen) – německá historička umění a profesorka
 Carl Oetker (1822–1891) – právník a politik
 Friedrich Oetker – více různých osob
 Hartmut Oetker (* 1959) – právník a profesor
 Richard Oetker (* 1951) – podnikatel, syn Rudolfa-Augusta
 Rudolf Oetker (1889–1916) – zakladatel společnosti Dr. August Oetker KG v Bielefeldu
 Rudolf-August Oetker (1916–2007) – podnikatel, vnuk Augusta Oetkera
 Ursula Oetker (1915–2005) – německá podnikatelka, vnučka Augusta Oetkera

firma
 Dr. August Oetker KG – mezinárodně činný německý rodinný koncern
 Dr. Oetker GmbH – holding a mateřská společnost Dr. August Oetker KG
 Dr. Arend Oetker Holding – holding sídlící v Berlíně založený Arendem Oetkerem

Rozcestníky - příjmení